Departament de la Paz (Bolívia), divisió administrativa de Bolívia
 Departament de La Paz (El Salvador), divisió administrativa del Salvador
 Departament de La Paz (Hondures), divisió administrativa d'Hondures
 Departament de La Paz (Entre Ríos), divisió administrativa de la província d'Entre Ríos (Argentina)
 Departament de La Paz (Catamarca), divisió administrativa de la província de Catamarca (Argentina)
 Departament de La Paz (Mendoza), divisió administrativa de la província de Mendoza (Argentina)